Kabinda – miasto w Angoli
 Kabinda – prowincja Angoli
 Kabinda – miasto w Demokratycznej Republice Konga